Spam – in informatica indica un messaggio pubblicitario indesiderato (ricevuto per lo più per mezzo di e-mail)
Spam – carne in scatola
Spam – sketch dei Monty Python
Solo Pittori Artisti Mutilati – associazione veronese che riunisce tutti gli artisti italiani che dipingono con la bocca o col piede.